Лиза Мари Хенсон () (род. 9 мая 1960) — американская женщина-продюсер телевидения и кино и бывшая актриса, которая участвовала в телешоу, таких как «». Она является главным исполнительным директором , основанной родителями Джимом и .

Ранняя жизнь
Лиза Хенсон родилась в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, и является дочерью и старшим ребёнком кукловодов  (урождённая Нибел; 1934–2013) и Джима Хенсона (1936–1990). У неё двое младших сестёр:  (род. 1961) и  (род. 1970) и двое младших братьев  (род. 1963) и  (1965–2014).

Карьера
Лиза Хенсон является главным исполнительным директором .

Кроме своей непосредственной работы на телевидении и в кино, она была президентом по производству для Columbia Pictures, и руководителем для Warner Brothers. Она получила степень в Гарвардском университете, где специализировалась на фольклоре и мифологии и была первой женщиной-президентом Harvard Lampoon. Она также работала в .

Фильмография

Телевидение

Кино

Примечания

Ссылки

Profile at Jim Henson Company

Родившиеся в 1960 году
Кинопродюсеры США
Википедия:Биографии современников
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»